Bigode (futebolista), cujo nome real era João Ferreira
 João Alberto Ferreira
 João António das Neves Ferreira
 João Ferreira (árbitro)
 João Ferreira (político)
 João Luís Ferreira
 João Marcos Alves Ferreira, mais conhecido como João Marcos
 João Ferreira, Senhor de Cavaleiros

Desambiguações de antropônimos